Салинас-де-Оро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 14,28 км². Население — 120 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Salinas de Oro
 Salinas de Oro

Муниципалитеты Наварры